Ropalidia vietnama  — вид ос-полистин (Polistinae) рода Ropalidia.

Распространение 
Юго-Восточная Азия: Вьетнам (Nam Cat Tien.).

Описание 
Длина осы 10 мм. Тело и ноги полностью чёрное. Напоминает ос вида , у которого развиты жёлтые отметины по телу. Наличник R. vietnama блестящий. Соотношение ширины и длины 1-го тергита = 8,0 : 9,0 (у R. malayana — 7,0 : 7,0). 2-й тергит покрыт рассеянными пунктурами.

Примечания

Литература 
 Josef Gusenleitner (1996). Über Eumenidae der orientalischen Region (Hymenoptera, Vespoidea). — Linz. biol. Beitr. 28 (1):15-21.
 Vecht J. van der (1941): The Indo-Australian species of the genus Ropalidia {=Icaria) (Hym. Vespidae) (First part). — Treubia 18: 103—190.
 Vecht J. van der (1962): The Indo-Ausiralian species of the genus Ropalidia (Icaria) (Hymenoptera, Vespidae) (Second part). — Zool. Verh. Leiden 57: 1-72.

Ссылки 
 http://www.eol.org/pages/259519

Настоящие осы
Насекомые Азии
Эндемики Вьетнама
Животные, описанные в 1996 году